Die Saison 2019/20 im DVV-Pokal begann mit dem Achtelfinale am 1. bis 3. November 2019 und endete mit den Endspielen am 16. Februar 2020 in der SAP Arena in Mannheim. Als Titelverteidiger traten der VfB Friedrichshafen bei den Männern und der SSC Palmberg Schwerin bei den Frauen an, die im Viertelfinale bzw. Halbfinale ausschieden. Das Finale der Männer vor 10.689 Zuschauern gewannen die Berlin Recycling Volleys mit 3:0 gegen die SWD Powervolleys Düren. Für die Berliner war es der fünfte Pokalsieg der Vereinsgeschichte, während die Dürener ihr viertes Endspiel verloren. Bei den Frauen setzte sich der Dresdner SC mit 3:2 gegen Allianz MTV Stuttgart durch und wurde zum sechsten Mal Pokalsieger.

Mannschaften

Vorrunde 
Die Regionalpokalsieger wurden im September/Oktober ermittelt, die Qualifikationsspiele fanden am 26./27. Oktober statt.

Männer

Frauen

Weblinks 
 Informationen beim DVV
 Mission Mannheim – Dokumentation zum Pokalfinale

Einzelnachweise 

2019/20
Volleyballsaison 2019/20